Zkratka DDR může znamenat:
 Double data rate – přenos dat na počítačové sběrnici dvakrát za jeden tik hodinového signálu
 DDR SDRAM – typ počítačové paměti (1. generace)
 DDR2 SDRAM – typ počítačové paměti (2. generace)
 DDR3 SDRAM – typ počítačové paměti (3. generace)
 DDR4 SDRAM – typ počítačové paměti (4. generace)
 DDR5 SDRAM – typ počítačové paměti (5. generace)
 Německá demokratická republika – Deutsche Demokratische Republik
 Dance Dance Revolution – počítačová hra s rytmickým fyzickým pohybem

Externí odkazy